Erik Siboni – compositore
 Giuseppe Siboni – tenore
 Marcello Siboni – ciclista